Frank en Ronald de Boer, een Nederlandse eeneiige tweeling in het voetbal (AFC Ajax en FC Barcelona)
 Boertjes van Buuten, huisorkest van KRO onder leiding van Jo Budie